Duitsland:
Berndorf (Eifel), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Berndorf (Opper-Franken), een plaats in Opper-Franken
Berndorf (Twistetal), een plaats in Noord-Hessen

Oostenrijk: 
Berndorf (Neder-Oostenrijk), een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Berndorf (Salzburg), een plaats in de deelstaat Salzburg

Personen
Jacques Berndorf, een Duitse schrijver